Altham ist der Name von:

 Althann (auch Altham), ein zum niederbayerischen Uradel gehörendes Adelsgeschlecht
 Baron Altham (1681), ein erloschener britischer Adelstitel in der Peerage of Ireland
 Altham International Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Altham ist der Ortsname von:

 Altham (Erding), Ortsteil der Stadt Erding, Landkreis Erding, Bayern
 Altham (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Altham (Lancashire), ein Ort in Lancashire, England